Een aantal ridderorden of orden van verdienste draagt deze naam;

 Orde van de Glorie (Afghanistan)
 De Ottomaanse Orde van de Glorie (Turkije)
 De Sovjet-onderscheiding, de Orde van de Glorie (Sovjet-Unie)
 De Tunesische onderscheiding, de Orde van de Glorie (Tunesië)